14-'18 (film),  een Franse documentaire uit 1963
 '14-'18 (musical), een Vlaamse musicalproductie van Studio 100 uit 2014
 14-18, een boek van Annette Becker
 Eerste Wereldoorlog, die duurde van 1914 tot 1918